ЮАР принимала участие в Летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай) в семнадцатый раз за свою историю, и завоевала одну серебряную медаль.

Серебро 
 Лёгкая атлетика, мужчины, прыжок в длину — Хотсо Мокаена.

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-F.
 Мужчины

Ссылки 
 Сборная ЮАР  на сайте Sports-reference.com

2008
Страны на летних Олимпийских играх 2008 года